Federació Catalana de Vela, màxima institució reguladora de la vela a Catalunya
 Federació Catalana de Voleibol, màxima institució reguladora del voleibol a Catalunya
 FC Vaduz, club de futbol de la ciutat de Vaduz (Liechtenstein)
 Ford Crown Victoria, model d'automòbil fabricat per Ford Motor Company
 Calicivirus felí (del seu nom en anglès Feline Calicivirus), virus de la família dels Caliciviridae que és causa de malalties en els gats